Buteo ist der wissenschaftliche Namen der Vogelgattung Bussarde

Buteo ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Buteo (~1492–~1570), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Fabius Buteo